Vladimir Malaniouk (1957-2017), joueur d'échecs ukrainien ;
 Yevhen Malaniouk (1897-1968), poète et essayiste indépendantiste ukrainien.
Patronyme ukrainien